Szlavgorod – járási székhely Oroszország Altaji határterületén. 
 Szlavharad – járási székhely Fehéroroszország Mahiljovi területén. 
 Szlavhorod – városi jellegű település Ukrajna Dnyipropetrovszki területének Szinelnyikovei járásában.